Mecze o Superpuchar Europy 1975 zostały rozegrane 9 września 1975 roku oraz 6 października 1975 pomiędzy Bayernem Monachium, zwycięzcą Pucharu Europy Mistrzów Klubowych 1974/1975 oraz Dynamem Kijów, triumfatorem Pucharu Zdobywców Pucharów 1974/1975. Dynamo zwyciężyło w dwumeczu 3:0, tym samym wygrywając Superpuchar Europy po raz pierwszy w historii klubu.

Droga do dwumeczu

Dynamo Kijów

Bayern Monachium

Szczegóły meczu

Pierwszy mecz 

Pierwsze spotkanie finału odbyło się  9 września 1975 na Stadionie Olimpijskim w Monachium. Frekwencja na stadionie wyniosła 30 000 widzów. Mecz sędziował Sergio Gonella z Włoch. Mecz zakończył się zwycięstwem Dynama 1:0. Bramkę na wagę zwycięstwa w 66. minucie strzelił Ołeh Błochin.

Drugi mecz 

Drugie spotkanie finału odbyło się 6 października 1975 na Stadionie Olimpijskim w Kijowie. Frekwencja na stadionie wyniosła 105 000 widzów. Mecz sędziował Doğan Babacan z Turcji. Mecz zakończył się zwycięstwem Dynama 2:0 po dwóch bramkach Ołeha Błochina w 26. i 35. minucie.

Zobacz też 
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych (1974/1975)
 Puchar Zdobywców Pucharów (1974/1975)

Bibliografia 
 RSSSF 

1975 w piłce nożnej
Superpuchar Europy UEFA
1975 w Europie